Стрільницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів — україномовний навчальний заклад І-III ступенів акредитації у селі Стрільники, Бахмацького району Чернігівської області.

Історія 

Школа знаходиться в приміщенні збудованому у 1965 році.

Сучасний стан  

В середньому кількість учнів у класах 5-10 учнів.

С
С
С
Засновані в Україні 1870